Françoise Pascal peut désigner :
 Françoise Pascal (1632-1698), une poétesse, peintre, dramaturge et parolière française ;
 Françoise Pascal (1949-), une actrice britannique née de parents d'origine française.